Eragon (boek), een fantasyboek
Eragon (personage), de hoofdpersoon uit het boek (en film)
Eragon (film), verfilming van het boek
Eragon (computerspel), een computerspel gebaseerd op het boek